Яцино Олег Валентинович — полковник запасу, директор Департаменту кадрової політики Міністерства оборони України.
 Яцино Петро Петрович (1906—1964) — радянський скульптор; лауреат двох Сталінських премій.